Руски дневник може да се отнася за:

 Руски дневник (медия) – електронно и печатно издание на Российская газета в България;
 Руски дневник (пътепис) – пътепис на Джон Стайнбек от 1948 г.